– simbolo IPA per consonanti postalveolari
 ! – simbolo matematico:
 posto dopo un numero naturale, indica il suo fattoriale
 posto prima del numero, indica il suo subfattoriale
 ! – simbolo della negazione in logica e in alcuni linguaggi di programmazione
 ! – simbolo che indica una buona mossa a scacchi

Musica
 !!! (Chk, chk, chk) – gruppo musicale dance-punk statunitense
 ! (The Song Formerly Known As) – singolo dell'album Unit dei Regurgitator
 ! – album del gruppo musicale The Dismemberment Plan
 ! – album di Trippie Redd del 2019

Pagine correlate 
 !!

Altri progetti